Великопольский:
 Великопольские — дворянский род.
 Великопольский — национальный парк в центральной Польше.

Фамилия 
 Великопольский, Андрей Иванович (1704—?) — русский мореплаватель, участник Великой Северной экспедиции.
 Великопольский, Антон Петрович (1770—1830) — генерал-майор Российской императорской армии, участник Отечественной войны 1812 года.
 Великопольский, Иван Ермолаевич (1793—1868) — писатель.
 Великопольский, Леонтий Николаевич — русский генерал, георгиевский кавалер
 Великопольский, Николай Николаевич — русский офицер, георгиевский кавалер

См. также 
 Одон I Великопольский (?—1194) — князь Великопольский 1177/9-1182, князь удела на реке Обре 1177/9-1194, князь Калиша в 1193—1194.
 Великопольское воеводство
 Великопольское сельское поселение